Trinia stankovii är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Trinia stankovii ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stankovii